IPR est un sigle pouvant signifier : 
 inspecteur pédagogique régional ;
 indice poisson rivière, indice utilisé par le Office national de l'eau et des milieux aquatiques ;
 indice de priorité du risque, utilisé dans l'analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC) ;
 Initial path room, une technique énergétique ;
 Intellectual property right ;
 Industrial property right.